Unionensi – abitanti di La Unión (Spagna)
Unionensi – abitanti di La Unión (Valle del Cauca)
Unionensi – abitanti di União
Unionensi – abitanti di Villa Unión (La Rioja)
Unionensi – abitanti di Villa Unión (Santiago del Estero)